Les championnats d'Europe des régions de karaté 2016, quatorzième édition des championnats d'Europe des régions de karaté, ont eu lieu les 4 et  à Izmit, en Turquie.

2016
Karaté régions
Karaté régions 2016
Izmit
Europe régions 2016
Europe régions
Sport en Turquie en 2016
Sport en juin 2016